Kaukázus (hegység), hegység a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között
 Kaukázus (régió), régió Európa és Ázsia határán
 Kaukázus (együttes), magyar alternatív rockegyüttes